Мехди Эмбарек Зеффан (, 19 мая 1992) — алжирский футболист, защитник клуба «Клермон». Выступал за сборную Алжира.

Клубная карьера 
Воспитанник французского «Лиона». Первоначально выступал за резервную команду клуба. 6 декабря 2012 года Зеффан дебютировал на высшем уровне, выйдя в основном составе «Лиона» в домашнем матче против израильского «Хапоэль Ирони» из Кирьят-Шмоны, проходившем в рамках группового этапа Лиги Европы 2012/13. 28 сентября 2013 года провёл свою первую игру во французской Лиге 1, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Лилля». По итогам сезона 2013/14 Зеффан провёл 17 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу (в Кубке Франции против «Труа»). В сезоне 2014/15 получил травму, а после проиграл конкуренцию на своей позиции, проведя лишь 6 матчей во всех турнирах. Летом 2015 ушёл в «Ренн». 22 августа забил свой первый гол в Лиге 1, ставший победным в гостевой игре с «Лионом». В сезоне провел 18 матчей, забил один гол. В сезоне 2016/17 провёл только два матча. Сезон 2017/18 начал резервистом, однако после 13 тура начал всё чаще появляться на поле.

30 января 2020 подписал двухлетний контракт с клубом РПЛ «Крылья Советов».

15 июня 2022 года вернулся во Францию, подписав двухлетний контракт с клубом Лиги 1 «Клермон» с опцией продления на один год. 2 октября дебютировал за «Клермон», выйдя на замену Йоану Гастьену в матче Лиги 1 против «Аяччо».

Карьера в сборной 
19 ноября 2014 года Мехди Зеффан дебютировал в составе сборной Алжира, выйдя в основном составе в гостевой игре против команды Мали, проходившей в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций 2015 года. Зеффан был включён в состав сборной на континентальное первенство 2015 года в Экваториальной Гвинее, но на поле так и не появился в этом турнире.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 19 матчей / 0 голов; 14 побед, 4 ничьи, 1 поражение.

Достижения

Командные 
«Лион»
 Вице-чемпион Франции: 2014/15
 Бронзовый призёр Франции: 2012/13
 Финалист Кубка французской лиги: 2013/14

 «Ренн»»
 Обладатель Кубка Франции: 2018/19

«Крылья Советов»
 Финалист Кубка России: 2020/21

Сборная Алжира
 Обладатель Кубка африканских наций: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Клермон» 

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Футболисты Франции
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Клермон»